The Essential Michael Jackson () — сборник хитов американского автора-исполнителя Майкла Джексона. Выпущен в июле 2005 года на лейблах Epic Records и Legacy Recordings.

Релиз представляет собой двухдисковое издание, в котором по большей части в хронологическом порядке собраны хиты музыканта за его многолетнюю карьеру. The Essential возглавил многочисленные хит-парады и получил музыкальные сертификации в различных странах мира.

Релиз и реакция критиков 
О предстоящем выпуске сборника хитов Майкла Джексона было объявлено представителями Sony Music в июне 2005 года. The Essential Michael Jackson поступил в продажу 19 июля 2005 года, релиз представляет собой двухдисковое издание, в котором по большей части в хронологическом порядке собраны хиты музыканта за его многолетнюю карьеру: от первых песен № 1 в Billboard Hot 100 в составе The Jackson 5 вплоть до сингла 2001 года «You Rock My World» из альбома Invincible. Сборник возглавил чарты Австралии, Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии и других стран мира. The Essential занял вторую строчку в общеевропейском хит-параде European Top 100 Albums и возглавил американские чарты Top Pop Catalog Albums и Top R&B/Hip-Hop Catalog Albums.

Рецензент Allmusic высоко оценил сборник: «В этом замечательном издании есть всё, каждый хит. The Essential может стать для слушателя точкой отсчёта: именно с него можно начать исследование крупного каталога Джексона». Критик Pitchfork посчитал стоящим внимания лишь первый диск издания, содержащий ранний музыкальный материал певца. Второй компакт-диск с более поздним материалом он назвал «во всех смыслах разочаровывающим». По мнению обозревателя портала Albumism.com сборник вполне могли бы дополнить следующие пять треков Джексона: «Working Day and Night», «This Place Hotel», «Scream», «Is It Scary» и «Whatever Happens».

В 2008 году в честь 50-летия Джексона сборник был переиздан в США лимитированным тиражом с третьим бонусным компакт-диском. В 2009 году в Великобритании планировалось переиздать сборник под названием The Hits к началу серии концертов певца в Лондоне This Is It. В связи со смертью музыканта релиз был отменён, сборник был перевыпущен в оригинальном варианте.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 ''''

Сборники 2005 года
Сборники песен Майкла Джексона
Сборники на английском языке
Сборники Epic Records
Сборники Legacy Recordings
Джексон, Майкл
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Майклом Джексоном